Торрехон-де-Веласко () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco
 Portal de información de Torrejón de Velasco
 Previsión meteorológica a siete dias de Torrejón de Velasco
 Información adicional sobre el yacimiento de El Cerro de los Batallones
 Página del grupo de Teatro Caricato de Torrejón de Velasco

Муниципалитеты Мадрида